Max Steel – seria figurek Mattela
 Max Steel – amerykański serial animowany z 2000
 Max Steel – amerykański serial animowany z 2013
 Max Steel – amerykański film z 2016